Kabinet-Orban (Roemenië)
 Regering-Frère-Orban I - België
 Regering-Frère-Orban II - België